Sezon (1994) był 50. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Rozgrywki rozpoczęły się 16 kwietnia 1994 i trwały do 16 października 1994. Tytuł obroniła drużyna Rosenborg BK. Tytuł króla strzelców zdobył Harald Martin Brattbakk, który w barwach klubu Rosenborg BK strzelił 17 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Norwegia - wyniki i tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1994 w piłce nożnej
1994 w Norwegii